Początkowo stosowanie polskich znaków było ograniczone technicznymi możliwościami urządzeń wejścia-wyjścia, potem również nieprzystosowaniem zagranicznego oprogramowania do języka polskiego. Z czasem pojawiły się Polskie Normy, były one jednak mało praktyczne, podobnie jak normy międzynarodowe. W konsekwencji w użyciu było wiele nieoficjalnych standardów. Problem można uznać obecnie za rozwiązany przez standard Unicode.

Kodowanie polskich liter ze znakami diakrytycznymi w różnych standardach:

Legenda:

#xx – zapis w systemie szesnastkowym

Zobacz też 
 alfabet polski
 kodowanie znaków
 strona kodowa
 ASCII

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 , kopia na Sourceforge (programy Pawła „kravietZa” Krawczyka, brak obsługi Unicode/UTF)

Kodowania znaków